Ramen (Hoorn), een straat in Hoorn (Noord-Holland)
 Ramen (gerecht), een Japans noedelgerecht